Stadtkirche St. Nikolaus steht für die:

 Stadtkirche St. Nikolaus Bremgarten in der Schweiz
 Stadtkirche St. Nikolaus (Frauenfeld) in der Schweiz